Die Abkürzung HDC steht für:
 die Organisation Zentrum für humanitären Dialog (von Centre for Humanitarian Dialogue)
 ein Bremssystem im Auto, siehe Hill Descent Control
 Handle für Device Context in Microsofts Graphics Device Interface
 die Sportstätte Home Depot Center
 human diploid cell (in der Genetik und bei der Impfstoffherstellung)

Abkürzung